Thorvald(r) ou Þórvaldr est un anthroponyme vieux norrois théophore, dont il existe de nombreuses variantes dans cette ancienne langue : Þorvaldr, Þorvaldi, Þóraldr, Þóraldi et Þarald. Il résulte de la combinaison des éléments ÞOR qui représente le dieu nordique Thor et VALD, la forme noroise de la racine germanique *waldaz « souverain, dirigeant » ou walda- « puissance, pouvoir ».

Ce nom de personne a connu une grande diffusion dans le duché de Normandie, créé à la suite du Traité de Saint-Clair-sur-Epte. On l'y retrouve principalement sous les formes Torold et Turold (cf. Turold auteur de la Chanson de Roland), dont la terminaison -ald a fait place à -old, reflet possible d'une influence anglaise (cf. ).

Ce prénom, courant dans le baronnage normand, est devenu patronymique comme bien d'autres (cf. Osbern ou ). Ces noms de familles, dont Théroulde, , Throude, Théroude, , Touroude, sont distincts phonétiquement ou graphiquement les uns des autres. Ces patronymes étaient encore centrés essentiellement sur la Normandie avant la première guerre mondiale.

Cet ancien prénom s'est fixé dans la toponymie médiévale de la Normandie, où les Thérouldeville, Bourgtheroulde, le Bourgtheroulde, Turretot et la plupart des Trouville contiennent cet anthroponyme.

En Scandinavie, ce prénom est également devenu patronymique (cf. Thorvaldsen et Thorvaldsson) et connait aussi plusieurs variantes comme  ou .

Patronyme
Heinz Thorvald

Prénom
Thorvald Astrup (1876–1940), architecte
Thorvald Ásvaldsson père d'Erik le Rouge
Thorvald Bindesbøll (1846–1908), architect danois
Thorvald Eigenbrod (1892–1977), sportif danois
Thorvald Ellegaard
Thorvald Eriksson, fils d'Eric le Rouge
Thorvald Hansen, sportif norvégien
Thorvald Mellingen (born 1935), ingénieur norvégien
Thorvald Meyer (1818–1909), industriel norvégien
Thorvald N. Thiele (1838–1910), mathématicien et astronome danois
Thorvald Sørensen (1902–1973), botaniste danois
Thorvald Stauning (1873–1942), politicien danois
Thorvald Steen (born 1954), écrivain norvégien
Thorvald Stoltenberg (born 1931), politicien norvégien
Thorvald Strömberg (born 1931), sportif finlandais
Thorvald Wilhelmsen (1912–1996), sportif norvégien

Notes et références

Voir aussi 
 Nom théophore

Prénom scandinave
Nom théophore